Гибина може бити:

 Гибина (Разкрижје), насељено мјесто у општини Разкрижје, Република Словенија
 Гибина (Свети Андраж в Словенских Горицах), насељено мјесто у општини Свети Андраж в Словенских Горицах, Република Словенија